Análise forense é a análise aplicada no âmbito do foro judicial ou a elementos que se lhe refiram, quer seja realizada dentro dos domínios físicos de um dado foro judicial, quer seja realizada fora dele, mas que com ele guarde a necessária e suficiente relação jurídica.

Conquanto haja tendência atual em se vincular exclusivamente análise forense à esfera do direito penal, não é ramo deste — pelo menos, não necessariamente apenas desse direito.

Não se deve confundir também análise forense com perícia.

Análise